Бристоль Юпитер III (Гном-Рон Юпитер 9A) — 9-цилиндровый однорядный звёздообразный поршневой двигатель, разработанный британской компанией «Бристоль».

Разработка началась в конце Первой мировой войны, затем последовала целая серия усовершенствований и доработок, сделавших этот двигатель одним из самых лучших в своё время. Двигатель был широко распространён в авиационной отрасли в 1920-х и 1930-х годах. По заключённым соглашениям производство двигателей также происходило во Франции (Гном-Рон Юпитер), Польше (PZS Jupiter) и в Советском Союзе (М-22). Было собрано тысячи двигателей всех модификаций.

История 
Юпитер был разработан во время Первой мировой войны Роем Федденом (Roy Fedden) во время его работы в Cosmos Engineering (Космос Инжиниринг). В послевоенное время быстрое сокращение расходов на военную отрасль сделало Cosmos Engineering банкротом в 1920 году и в конечном счёте она была приобретена Bristol Aeroplane Company. В то время двигатель стал одним из самых надёжных на рынке. Серийное производство было запущено в 1918 году и продолжалось вплоть до 1930 года.

Двигатель в некоторой степени был стандартной конструкции, но новшеством являлось наличие четырёх клапанов на каждом цилиндре, что было необычно в то время. Цилиндры были сделаны из кованой стали, хотя в 1927 году они были заменены на алюминиевый сплав из-за высокого брака при отливке заготовок из стали.

В 1925 году Рой Федден начинает разрабатывать новую модификацию двигателя. Уменьшив ход поршней для увеличения количества оборотов и установив механический  для повышения наддува, и как итога — мощности, в 1927 году появляется двигатель Bristol Mercury (Бристоль Меркурий). Таким же образом в 1927 году создаётся двигатель Bristol Pegasus (Бристоль Пегас). Ни тот и ни другой не смогли побить популярность двигателя Юпитер.

Он широко использовался на самолётах компании Handley Page (Хэндли Пэйж) — HP.42 Hannibal (Эйч-Пи.42 Ганнибал), летающих по маршруту Лондон — Париж в 1920-х. Также он устанавливался на de Havilland Giant Moth (дэ Хавилэнд Джаент Мос), de Havilland Hercules (дэ Хавилэнд Хекьюлиз), Юнкерс Г 31 (ставшим впоследствии знаменитым Ю-52) и на огромном гидроплане Dornier Do X (Дорнье До Икс), использовавшем двенадцать двигателей.

Военное применение было не так широко: двигатель устанавливался на самолёты Bristol Bulldog, Gloster Gamecock и Boulton-Paul Sidestrand. Также его можно было найти на многих прототипах стран по всей планете — от Японии до Швеции.

Впоследствии Юпитер начал производиться по лицензии в четырнадцати странах.

Во Франции производством занималась компания Гном-Рон, которой было предоставлено право не только выпускать двигатели, но и совершенствовать их, а также продавать сами двигатели и лицензии на их производство во всём мире, кроме Британской империи. Лицензия на производство двигателей Гном-Рон Юпитер в СССР была приобретена именно во Франции.

Siemens-Halske получила права на производство двигателей в Германии. На основе двигателя она создала более мощную модификацию Bramo 323 «Fafnir» (Брамо 323 Фафнир), которые впоследствии использовались на боевых самолётах.

В Японии правом на производство двигателей Jupiter владела авиакомпания Nakajima, использовавшая Jupiter как основу для разработки их собственного авиационного двигателя Kotobuki.

Больше всего двигателей, известных как М-22, было построено Советским Союзом. Они использовались, в частности, на ранних вариантах истребителя И-16.

Применение

Cosmos Jupiter 

 Bristol Badger
 Bristol Bullet
 Sopwith Schneider
 Westland Limousine

Bristol Jupiter 

 Airco DH.9
 Boulton & Paul Bugle
 Boulton Paul P.32
 Boulton Paul Partridge
 Boulton Paul Sidestrand
 Blackburn Beagle
 Blackburn Nile
 Blackburn Ripon
 Bristol Badger
 Bristol Badminton
 Bristol Bagshot
 Bristol Beaver
 Bristol Bloodhound
 Bristol Boarhound
 Bristol Brandon
 Bristol Bulldog
 Bristol Bullfinch
 Bristol Jupiter Fighter
 Bristol Seely
 Bristol Type 72
 Bristol Type 75
 Bristol Type 76
 Bristol Type 89
 Bristol Type 92
 Bristol Type 118
 de Havilland Dingo
 de Havilland DH.72
 de Havilland DH.50
 de Havilland Dormouse
 de Havilland Hercules
 de Havilland Hound
 de Havilland Giant Moth
 de Havilland Survey
 Fairey IIIF
 Fairey Ferret
 Fairey Flycatcher
 Fairey Hendon
 Gloster Gambet
 Gloster Gamecock
 Gloster Gnatsnapper
 Gloster Goldfinch
 Gloster Goral
 Gloster Goring
 Gloster Grebe
 Gloster Mars
 Gloster Survey
 Handley Page Clive
 Handley Page Hampstead
 Handley Page Hare
 Handley Page Hinaidi
 Handley Page HP.12
 Handley Page H.P.42
 Hawker Duiker
 Hawker Harrier
 Hawker Hart
 Hawker Hawfinch
 Hawker Hedgehog
 Hawker Heron
 Hawker Woodcock
 Parnall Plover
 Saunders Medina
 Saunders Severn
 Short Calcutta
 Short Chamois
 Short Gurnard
 Short Kent
 Short Rangoon
 Short Scylla
 Short Springbok
 Short S.6 Sturgeon
 Short Valetta
 Supermarine Seagull
 Supermarine Solent
 Supermarine Southampton
 Vickers F.21/26
 Vickers F.29/27
 Vickers Jockey
 Vickers Type 143
 Vickers Type 150
 Vickers Valiant
 Vickers Vellore
 Vickers Vellox
 Vickers Vespa
 Vickers Viastra
 Vickers Victoria
 Vickers Vildebeest
 Vickers Vimy
 Vickers Vimy Trainer
 Vickers Wibault Scout
 Westland Interceptor
 Westland Wapiti
 Westland Westbury
 Westland Witch
 Westland-Houston PV.3

 Bernard 190
 Blériot-SPAD 51
 Blériot-SPAD S.56
 Gourdou-Leseurre LGL.32
 Villiers 26

 Arado Ar 64
 Dornier Do 11
 Dornier Do J
 Dornier Do X
 Junkers F.13
 Junkers G 31
 Junkers W 34

 Fokker C.V
 Fokker F.VIIA
 Fokker F.VIII
 Fokker F.IX

 PZL P.7

 Aero A.32
 Avia BH-25
 Avia BH-33E

 Svenska Aero Jaktfalken

 И-4

Gnome-Rhône Jupiter 

 Bernard SIMB AB 12
 Blanchard BB-1
 Latécoère 6
 Lioré et Olivier LeO H-15
 Potez 29/4
 Wibault Wib.220
 Denhaut Hy.479

 Физир Ф1М-Јупитер

М-22 

 К-5
 К-12
 И-5
 И-15
 И-16
 И-4
 АИР-7

Примечания

Источники 
 G. Geoffrey Smith, ed. (9 March 1939). «Rise of the Radials». Flight. XXXV (1576): 236—244. Retrieved 17 May 2018.
 Bridgman, L. (ed.) Jane’s Fighting Aircraft of World War II. New York: Crescent Books, 1998. ISBN 0-517-67964-7
 Lumsden, Alec. British Piston Engines and their Aircraft. Marlborough, Wiltshire: Airlife Publishing, 2003. ISBN 1-85310-294-6.
 Gunston, Bill. Development of Piston Aero Engines. Cambridge, England. Patrick Stephens Limited, 2006. ISBN 0-7509-4478-1
 Gunston, Bill. World Encyclopedia of Aero Engines. Cambridge, England. Patrick Stephens Limited, 1989. ISBN 1-85260-163-9

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения
Авиационные двигатели Alfa Romeo